Propilidium är ett släkte av snäckor som beskrevs av Forbes och Sylvanus Charles Thorp Hanley 1849. Propilidium ingår i familjen Lepetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Propilidium